Gerigk ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gerigk (1896–~1990), deutscher Journalist
 Frank G. Gerigk (* 1963), deutscher Journalist und Autor
 Gerhard Gerigk (1925–2007), deutscher Fahnenjunker-Unteroffizier und Bauunternehmer
 Herbert Gerigk (1905–1996), deutscher Musikwissenschaftler
 Hermann Gerigk (1924–1960), deutscher Politiker (CDU)
 Horst-Jürgen Gerigk (* 1937), deutscher Literaturwissenschaftler
 Irmingard Schewe-Gerigk (* 1948), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Manfred Gerigk OP (* 1936), deutscher Komponist, Organist und Dominikaner
 Patrick Gerigk (* 1972), deutscher American-Football-Spieler